Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Ziółek – polska historyk
 Marcin Ziółek – polski fizyk
 Wacław Ziółek – polski funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Władysław Ziółek – rzymskokatolicki duchowny